BBU kan henvise til flere artikler:
 Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund
 Bornholms Boldspil-Union